Palomita blanca puede referirse a:

 Palomita blanca, novela del escritor chileno Enrique Lafourcade, publicada originalmente en 1971.
 Palomita blanca, vals de Anselmo Aieta y Francisco García Jiménes publicado originalmente en 1929.
 Palomita blanca, álbum de rock de la banda chilena Los Jaivas.
 Palomita blanca, película de Chile dirigida por Raúl Ruiz, terminada en 1973, pero estrenada sólo en 1992.